Kosiłow () – toponim w Rosji oraz rosyjskie nazwisko

Osoby 
 Nikołaj Iwanowicz Kosiłow (1937–2009) – naukowiec i wynalazca, inżynier mechanik, doktor nauk technicznych, profesor
 Siergiej Aleksiejewicz Kosiłow (ur. 1982) – rosyjski kajakarz
 Siergiej Siergiejewicz Kosiłow (ur. 1979) – rosyjski piłkarz

Miejscowości 
 Kosiłow – chutor w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego

 Zobacz także
 Kosiłowo

Strony ujednoznaczniające